Plaats in Indonesië
 Blang Teungoh (Meukek), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Blang Teungoh (Panton Reu), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat in de provincie Atjeh
 Blang Teungoh (Tangse), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh